«Тезиковка» (более раннее название «Тезикова дача») — часть Ташкента, в месте расположения (пересечения) улиц Першина, Стародубцева и Будённого, в которой на берегу реки Салар ещё с дореволюционного времени располагался вещевой и «птичий» рынки. Имела репутацию одного из самых жутких, бандитских участков города Ташкента.

История топонима 

Считается, что название этого района Ташкента (столичной окраины) пошло от фамилии русского купца Тезикова, вокруг дачи которого и разросся этот знаменитый рынок, и что он основал в пригороде Ташкента кожевенное производство, на котором работали российские переселенцы. Они же построили рядом свой «Шанхай» — посёлок с небольшим базаром. Также «история» приписывает господину Тезикову владение некой мельницей, стоявшей на берегу канала Салар, но факты и документы утверждают, что эта мельница принадлежала другому знаменитому русскому ташкентцу — купцу И.И.Первушину, который ещё в 1866 году открыл первый в Средней Азии винокуренный завод в районе Ташкента, ныне именуемом «Первушка». Известно, что после октябрьской революции мельницу разобрали по частям.

Среди части краеведов существует точка зрения, что русского купца с такой фамилией в Ташкенте никогда не было. Таким образом относительно происхождения названия «Тезикова дача», а позднее «Тезиковка» единого мнения не существует.

После революции рынок «Тезиковка» получил новое название — «Первомайский» рынок на улице Першина, хотя общественная привычка сохранила за ним старое, прижившееся, название, под которым он неофициально просуществовал ещё много лет. Дача купца Тезикова к тому времени «превратилась» в одну из библиотек. Впоследствии рядом с библиотекой возник кинотеатр, но после случившегося пожара исчез как он сам, так и здание, бывшее некогда знаменитой дачей.

История рынка 

Один из пиков своей активности Тезиковка переживала во время войны, так как на Тезиковке легко можно было спрятаться, отчего шпана торговала там краденым имуществом. Более миллиона эвакуированных, приехавших в Ташкент, привезли с собой то, чем впоследствии и торговали с рук на этом рынке. Именно во время войны эта толкучка и приобрела свою известность. В частности, про Тезиковку в своих произведениях и воспоминаниях упоминают такие писатели как Александр Солженицын и Дина Рубина и знаменитый актёр и режиссёр Соломон Михоэлс.

Старожилы вспоминали, что до революции возле самой Тезиковки через Салар был переброшен небольшой мост, имевший дурную славу у всего города, так как использовался для сходок «преступных элементов» с рабочей окраины Ташкента, а также революционеров из депо (Ташкентские железнодорожные мастерские), которые устраивали там свои подпольные собрания.

Благодаря своей уникальной самоорганизации, Тезиковка стала одним из уникальнейших явлений общественной жизни как Ташкента, так и Средней Азии, и всего Советского Союза. Она приобрела собственную мифологию и все проистекающие из неё культы. Она обладала хорошо налаженной инфраструктурой, искусственно воссоздать которую не смог бы даже самый блестящий менеджер.

В поздний советский период на Тезиковке существовало относительно строгое деление на сектора по ассортименту: птичий и радиоэлектронный, служившие местом паломничества любителей животных и мастеров радиоэлектроники всего Ташкента. Многие жили за счёт выращивания и продажи тех или иных животных и птиц, а также перепродажей купленных в Москве и других центрах радиопромышленности СССР радиодеталей.

После 1991 года Тезиковка пережила последний всплеск своей активности. На «блошином рынке» - Тезиковке по тем или иным причинам стали торговать многие жители Ташкента, в том числе и рабочие многих предприятий города, оказавшихся в состоянии вынужденного простоя и «ненадлежащего контроля», и оставивших своих работников без средств к существованию, по причине невыплаты или задержки выплаты зарплат.

В начале нового века правительство Ташкента волевым решением перенесло исторический рынок подальше от оживлённых магистралей — в квартал Янгиабад. В настоящее время через место бывшего расположения рынка пролегает участок Малой кольцевой автодороги. Так и закончилась история ташкентской Тезиковки. Ныне она сохранилась только в памяти ташкентцев и гостей города, а также в неофициальных хрониках городской истории.

Примечания

Ссылки 

 Рынок «Тезиковка», которого уже нет, как часть истории «русского» Ташкента. 19.06.2006 В.Печейкин
 Сайт Тезиковки

История Ташкента